Favalli ist der Familienname folgender Personen: 

 Erminio Favalli (1944–2008), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Favalli (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Pierino Favalli (1914–1986), italienischer Radrennfahrer